Der EHF-City-Cup der Frauen 1999/2000 war die 7. Auflage des Pokalwettbewerbs für europäische Handball-Vereinsmannschaften, der jährlich von der Europäischen Handballföderation organisiert wurde.
Dies war die letzte Saison des Euro-City-Cups. Der Wettbewerb wurde durch den EHF Challenge Cup mit der Saison 2000/01 abgelöst.
Sieger wurde das rumänische Team von Rapid Bukarest.

Siehe auch 
 EHF Champions League der Frauen 1999/2000
 EHF-Pokal der Frauen 1999/2000
 EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1999/2000
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Frauen
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Männer

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_City_2000.html

Handball-Europapokal (Frauen)